1728 Goethe Link – asteroide della fascia principale
 Goethe Link Observatory – osservatorio astronomico presso Brooklyn, città dell'Indiana